Вауденберг () — деревня и община в центре Нидерландов, в провинции Утрехт.

История 
В 1131 году епископ Утрехта подарил район Хенгисткото аббатству Святой Лауренс в Остбруке (сейчас в общине Де-Билт).

В центре Хенгисткото монахи аббатства построили ферму с укреплением. Это было на нынешнем перекрестке дорог Аустерлиц — Вауденберг (N224) и Дорн — Амерсфорт (N227). Этот перекресток в народе называют Quatre-Bras, в честь одноименного ресторана, который долгое время находился на нем. Здесь же находится холм, на котором в 1804 году была построена пирамида Аустерлица.

В 1133 году епископ продал тому же аббатству и трем частным лицам около 500 гектаров болотистой земли к востоку от Хенсхотена в Вестервауде. После 1240 года в центре этой области был создан деревенский центр Вауденберг.

Вауденберг был известен в XVIII веке крупномасштабным выращиванием табака.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 Сайт общества Старый Вауденберг

Населённые пункты Нидерландов